– japoński astronom amator, nauczyciel. 

Pracuje w swoim prywatnym Chichibu Astronomical Observatory, gdzie używa kamery CCD do obserwacji planetoid. Odkrył 142 planetoidy (124 samodzielnie, a 18 wspólnie z Takeshim Uratą). Zaobserwował również kometę C/1989 Y2 (McKenzie-Russell) jeszcze przed jej odkryciem.

Na jego cześć nazwano asteroidę (6025) Naotosato.

Przypisy 

Japońscy astronomowie XX wieku
Japońscy astronomowie amatorzy
Japońscy nauczyciele
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami planetoid
Urodzeni w 1953